Rostami ist der Familienname folgender Personen:

 Kianoush Rostami (* 1991), iranischer Gewichtheber
 Shahram Rostami, iranischer Brigadegeneral